Orešac je lahko:
 Orešac, Knjaževac (Srbija)
 Orešac, Vršac (Srbija)
 Orešac, Suhopolje (Hrvaška)